Акунья () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Кларенс Акунья — чилійський футболіст
 Клаудіа Акунья — чилійська співачка
 Мануель Акунья — мексиканський поет
 Маркос Акунья — аргентинський футболіст
 Роберто Акунья — парагвайський футболіст
 Хуан Акунья — іспанський футболіст

Іспанські прізвища